La deuxième couronne bruxelloise peut désigner : 
 la deuxième couronne à l'intérieur de la région bruxelloise composée des communes suivantes : Anderlecht et Molenbeek au-delà de la gare de l'Ouest, Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Laeken Nord, Neder-Over-Heembeek, Haren, Evere, Ganshoren, Ixelles au-delà du Boulevard Général Jacques, Jette Nord, Schaerbeek au-delà du Boulevard Lambermont, Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert et Woluwe-Saint-Pierre.
 la banlieue de Bruxelles, qui est la deuxième couronne de communes autour de la Région de Bruxelles-Capitale.

Références